Хистаин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе. Занимает площадь 76.14 км². Население — 145 человек (на 2010 год). Расстояние — 150 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски